Институ́т физиоло́гии расте́ний имени К. А. Тимирязева — научно-исследовательское учреждение Российской академии наук. Выполняет фундаментальные научные исследования и прикладные разработки в области физиологии и биохимии растений.

История 
Институт организован в 1934 году в Москве на базе переведённой из Ленинграда Лаборатории биохимии и физиологии растений, образованной в 1925 году на основе Кабинета по анатомии и физиологии растений, который был создан в 1890 году в Петербурге по инициативе академика А. С. Фаминцына.

С 1936 года институт носит имя К. А. Тимирязева.

Руководители 
Институт возглавляли:
 1934—1938 А. А. Рихтер
 1938—1946 А. Н. Бах
 1946—1952 Н. А. Максимов
 1952—1988 А. Л. Курсанов
 1988—1997 А. Т. Мокроносов
 1997— 2017 Вл. В. Кузнецов
 2017 — ... Д. А. Лось

Направления исследований 
 организация донорно-акцепторных систем и интеграция функций в целом растении на уровне межклеточных взаимодействий, биомембран, цитоскелета, рецепции и трансдукции сигналов;
 регуляция экспрессии генома в процессах клеточной дифференцировки и онтогенеза растений;
 молекулярные и физиологические основы адаптации растений в связи с экологическими стрессами и глобальными биосферными явлениями;
 физиология, биохимия и экология фотосинтеза, дыхания и фиксации азота как теоретическая основа продукционного процесса;
 биология фототрофных и гетеротрофных клеток растений как основа развития инновационных биотехнологий, сохранения метаболического и генетического биоразнообразия растений, создание и поддержание генетических коллекций и криосохранение редких и исчезающих видов растений.

Награды 
Институт награждён орденом Трудового Красного Знамени (1969).

Примечания

Литература 
 История и современное состояние физиологии растений в Академии наук. (От лаборатории акад. А. С. Фаминцына до Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева), М., 1967;
 Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева, М., 1976;
 Кузнецов В. В., Шевякова Н. И. Богиня флоры в Москве: (Прошлое и настоящее Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук). М., 2003.

Институты РАН
Отделение биологических наук РАН
Биологические организации
Наука в Москве
Институты АН СССР